Bonzo – termine non accademico che in Occidente identifica genericamente i monaci buddhisti
Bonzo – frazione di Groscavallo
Bonzo – batterista britannico
Bonzo – videogioco del 1982